Телистак има више значења:

 Телистак (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Телистак (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику